XXIV чемпионат России по волейболу среди 10 команд женской Суперлиги проходил с 22 октября 2014 года по 3 мая 2015 года. Титул чемпиона России в пятый раз подряд завоевала команда «Динамо-Казань».

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Самые результативные

Финальный этап

Плей-офф 
Четвертьфинальные и полуфинальные серии состоят из двух матчей. Если команды одерживают по одной победе друг над другом при суммарном счёте по партиям 3:3, 4:3, 4:4 или 5:5, то во втором матче для определения победителя назначается золотой сет; в остальных случаях при равенстве побед победитель определяется по количеству выигранных партий.

1/4 финала 
«Автодор-Метар» — «Динамо-Казань» — 0—2

1-й матч. 16 марта. Челябинск
2-й матч. 22 марта. Казань

1:3 (18:25, 25:20, 19:25, 18:25)
0:3 (18:25, 23:25, 18:25)

Чёрная (17) — Гамова (21)</small>
Ивонькина (11) — Гамова (9), Чаплина (9)

«Протон» — «Динамо» (Москва) — 0—2

1-й матч. 16 марта. Саратов
2-й матч. 20 марта. Москва

0:3 (18:25, 13:25, 11:25)
0:3 (11:25, 20:25, 18:25)

Молосай (7) — Обмочаева (16)
Молосай (13) — Маркова (16)

«Уралочка»-НТМК — «Динамо» (Краснодар) — 1—1, золотой сет — 15:12

1-й матч. 16 марта. Нижний Тагил
2-й матч. 20 марта. Краснодар

2:3 (21:25, 21:25, 25:20, 25:15, 10:15)
3:2 (25:15, 16:25, 25:16, 19:25, 18:16)

Заряжко (22) — Кошелева (35)
Ильченко (21) — Кошелева (28)

«Заречье-Одинцово» — «Омичка» — 1—1, золотой сет — 15:11

1-й матч. 16 марта. Одинцово
2-й матч. 20 марта. Омск

3:1 (25:15, 26:24, 18:25, 25:15)
0:3 (21:25, 12:25, 16:25)

Воронкова (19) — Каррильо (18)Малых (15) — Каррильо (32)

1/2 финала 
«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Казань» — 1—1

1-й матч. 16 апреля. Одинцово
2-й матч. 20 апреля. Казань

1:3 (16:25, 25:21, 8:25, 28:30)
3:2 (16:25, 25:22, 16:25, 25:22, 15:12)

Малых (17) — Гамова (29)
Малых (19) — Гамова (14)

«Уралочка»-НТМК — «Динамо» (Москва) — 0—2

1-й матч. 16 апреля. Нижний Тагил
2-й матч. 20 апреля. Москва

0:3 (12:25, 18:25, 14:25)
0:3 (14:25, 22:25, 16:25)

Ильченко (8), Джек (8) — Обмочаева (20)
Заряжко (11) — Обмочаева (16)

Матчи за 3-е место 
«Заречье-Одинцово» — «Уралочка»-НТМК — 2—3

1-й матч. 25 апреля. Одинцово
2-й матч. 26 апреля. Одинцово
3-й матч. 29 апреля. Нижний Тагил
4-й матч. 30 апреля. Нижний Тагил
5-й матч. 3 мая. Одинцово

3:0 (25:21, 25:21, 25:15)
1:3 (18:25, 24:26, 25:20, 17:25)
3:2 (25:20, 25:18, 19:25, 22:25, 16:14)
1:3 (21:25, 28:26, 19:25, 25:27) 
0:3 (18:25, 19:25, 25:27)

Бавыкина (14) — Ильченко (10), Хабибуллина (10)
Малых (19) — Ильченко (25)
Малых (23) — Ильченко (25)
Воронкова (20) — Заряжко (19)
Бавыкина (11), Малых (11) — Ильченко (20)

Финал 
«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3—0

1-й матч. 25 апреля. Казань
2-й матч. 26 апреля. Казань
3-й матч. 29 апреля. Москва

3:0 (25:22, 25:21, 25:20)
3:0 (25:22, 25:16, 25:18)
3:2 (26:28, 25:16, 25:19, 20:25, 15:6)

Дель Коре (18) — Обмочаева (20)
Гамова (22) — Обмочаева (15)
Гамова (29) — Обмочаева (27)

Матчи за 5—8-е места 

«Автодор-Метар» — «Омичка» — 0—2
1-й матч. 16 апреля. Челябинск. 1:3 (25:23, 17:25, 20:25, 15:25)
2-й матч. 20 апреля. Омск. 0:3 (17:25, 14:25, 20:25)

«Протон» — «Динамо» (Краснодар) — 0—2
1-й матч. 17 апреля. Витязево. 0:3 (21:25, 22:25, 14:25)
2-й матч. 18 апреля. Витязево. 0:3 (25:27, 21:25, 18:25)

Самые результативные

Плей-аут 
Не попавшие в плей-офф «Ленинградка» и «Воронеж» провели серию матчей до трёх побед по системе 2—2—1.

 «Ленинградка» — «Воронеж» — 3—0
1-й матч. 21 марта. Санкт-Петербург. 3:0 (25:18, 25:17, 25:22)
2-й матч. 22 марта. Санкт-Петербург. 3:0 (25:22, 25:14, 26:24)
3-й матч. 26 марта. Воронеж. 3:0 (25:16, 25:18, 25:18)

События

Межсезонье 
После завершения сезона-2013/14 «Тюмень»-ТюмГУ, «Факел», «Хара Морин» и «Уфимочка»-УГНТУ объявили о прекращении выступлений в Суперлиге по причине финансовых трудностей.

В мае 2014 года вместо «Тюмени» к участию в турнире главного дивизиона была допущена «Ленинградка», в прошлом сезоне не сумевшая добиться права на повышение в классе из-за поражения в серии переходных матчей от «Уфимочки». В августе, после того как «Уфимочка» в свою очередь также окончательно заявила о невозможности дальнейших выступлений в Суперлиге, Всероссийская федерация волейбола приняла решение включить в состав Суперлиги «Воронеж», занявший в прошлом сезоне 4-е место в высшей лиге «А». «Уфимочка»-УГНТУ и «Тюмень»-ТюмГУ заявились в высшую лигу «А», но в сентябре из-за так и не решённых финансовых проблем опустились на ещё один дивизион ниже — в высшую лигу «Б», туда же заявился «Хара Морин», а «Факел» подвергся расформированию.

Наибольшую активность на трансферном рынке по традиции последних лет проявило краснодарское «Динамо». Подписали контракты с клубом две волейболистки сборной Бразилии — связующая Фабиола и доигровщица Фе Гарай, кубинка Росир Кальдерон Диас приняла российское гражданство, из московского «Динамо» перешли Татьяна Кошелева и Екатерина Кривец, из «Уралочки» — Александра Пасынкова. Чемпион страны, «Динамо-Казань», в межсезонье потерял одну из ключевых нападающих — американку Джордан Ларсон, отправившуюся в стамбульский «Эджзаджибаши». Вместо неё была заявлена Виктория Чаплина из «Уралочки», а Регину Мороз, ставшую игроком столичного «Динамо», заменила в составе Елена Юрьева из «Омички». Бронзовый призёр двух предыдущих чемпионатов расстался и с другими лидерами — Наталья Мамедова сменила Омск на швейцарский «Волеро», Ольга Фатеева стала игроком московского «Динамо». Состав москвичек, которых в межсезонье возглавил экс-наставник «Уфимочки» Андрей Подкопаев, также пополнила прежний капитан «Заречья-Одинцово» Екатерина Косьяненко и уже в начале сезона — не пригодившаяся в Краснодаре Яна Щербань.

Предварительный этап 
Уже в первом туре сошлись в очном противостоянии два претендента на чемпионство — казанское и краснодарское «Динамо». Исход матча, продолжавшегося 2 часа 22 минуты, решился лишь в концовке пятой партии, когда при счёте 15:14 в пользу Казани три атаки подряд реализовала Татьяна Кошелева (всего за матч она набрала 34 очка), а победную точку поставила Любовь Соколова. Тем временем на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». Команда Андрея Подкопаева продолжала удерживать лидерство до 6-го тура, в центральном матче которого уступила на домашней площадке одноклубницам из Казани. Воспользовавшись осечкой конкурента, в лидеры вырвалось кубанское «Динамо», но ненадолго — в матче 8-го тура подопечные Константина Ушакова потерпели разгромное поражение от омских «кошек». После этого на вершину турнирной таблицы впервые вышло «Динамо-Казань» и благодаря победной серии из 14 матчей команда Ришата Гилязутдинова сохранила первое место до конца регулярного сезона. Во втором круге чемпионата казаночки расстались с болгарской доигровщицей Евой Яневой, а перед плей-офф вернули из «Воронежа» 20-летнюю Ольгу Бирюкову, которая по итогам сезона получила вызов в сборную России.

До последнего тура интересная борьба разворачивалась в нижней части турнирной таблицы за 8-ю строчку, дающую последнюю путёвку в плей-офф, между «Автодором-Метаром» и «Ленинградкой». Перед последним туром челябинки были впереди на 3 очка, но «Ленинградка» могла вывести из их зоны плей-офф, поскольку завершала чемпионат матчем против молодёжного состава казанского «Динамо». Однако накануне этого матча подопечные Дмитрия Дьякова выиграли две партии у «Омички» и заработанное в этом поединке очко перечеркнуло шансы «Ленинградки» на плей-офф.

Рекорд регулярного чемпионата по результативности за матч установила во встрече 13-го тура против «Омички» нападающая московского «Динамо» Наталия Обмочаева, набравшая 35 очков. В этот же день в матче с «Воронежем» уралочка Ирина Заряжко отметилась рекордным показателем на блоке — 13 очков. Наибольшее количество эйсов за матч исполнила в матче 12-го тура против «Автодора-Метара» нападающая краснодарского «Динамо» Росир Кальдерон, 8 раз подавшая навылет.

Финальный этап 
В двух четвертьфинальных сериях для определения победителей потребовалось проведение золотых сетов и в обоих успех праздновали команды, занимавшие после предварительного этапа более низкое место, чем соперник — «Заречье-Одинцово», в последние годы традиционно делающее ставку на молодёжь, оставило за бортом полуфинала «Омичку», а в «Уралочка», довольно бледно выглядевшая на предварительном этапе и потерявшая по его ходу одного из своих ключевых игроков — Юмилку Руис, выбила из борьбы за медали амбициозное краснодарское «Динамо».

Полуфинальные серии прошли без неожиданностей — «возмутители спокойствия» проиграли казанскому и московскому «Динамо», которые пятый год подряд сошлись в битве за золото. Как и в предыдущих четырёх финалах между этими командами победа осталась за казанскими волейболистками. Екатерина Гамова выиграла 11-й в карьере титул чемпионки России, а её визави Наталия Обмочаева в 6-й раз подряд стала серебряным призёром чемпионата и впервые завоевала Приз Людмилы Булдаковой как лучший игрок Суперлиги.

В упорном противостоянии за бронзовые медали «Уралочка»-НТМК победила «Заречье-Одинцово», 20-летняя нападающая команды Николая Карполя Ксения Ильченко стала самым результативным игроком плей-офф. Матчи за 5-е место в соответствии с регламентом турнира не проводились, поскольку не попавшее в полуфинал краснодарское «Динамо» в текущем сезоне стало обладателем Кубка России. Вне еврокубковой зоны оказалась «Омичка», которую в конце сезона покинули Юлия Кутюкова и Анастасия Шляховая. На три строчки выше по сравнению с прошлогодним чемпионатом поднялся «Протон», а 6 игроков команды из Саратовской области также стали чемпионками Молодёжной лиги.

В матчах плей-аут «Ленинградка» выиграла серию у «Воронежа», но обе команды сохранили прописку в Суперлиге из-за отказа от выступлений в элитном дивизионе «Сахалина», занявшего 2-е место в высшей лиге «А».

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо-Казань»: Екатерина Гамова — 23 матча, 84 партии / 467 очков (396 в атаке, 41 на блоке, 30 с подачи); Евгения Старцева — 23, 84 / 76 (20, 29, 27); Елена Юрьева — 22, 75 / 240 (122, 101, 17); Анна Мельникова — 22, 61 / 34 (9, 13, 12); Виктория Чаплина — 21, 70 / 156 (118, 28, 10); Мария Бородакова — 21, 70 / 143 (90, 36, 17); Антонелла Дель Коре — 20, 72 / 234 (188, 27, 19); Елена Ежова — 20, 52; Ирина Малькова — 18, 47 / 86 (55, 26, 5); Олеся Николаева — 15, 37 / 103 (84, 7, 12); Екатерина Уланова — 14, 50; Дарья Малыгина — 10, 20 / 21 (18, 1, 2); Юлианна Аброскина — 9, 23; Ольга Бирюкова — 7, 16 / 25 (22, 2, 1); Татьяна Романова — 6, 11 / 5 (2, 0, 3); Ева Янева — 5, 16 / 13 (8, 5, 0); Сабина Гильфанова — 2, 6 / 12 (10, 2, 0); Анастасия Подошвина — 2, 6 / 10 (9, 1, 0); Екатерина Лазарева — 2, 5 / 4 (0, 2, 2); Галина Самойленко — 2, 4 / 2 (0, 0, 2); Арина Елисеева — 1, 3 / 2 (0, 2, 0); Анастасия Котикова — 1, 2 / 2 (2, 0, 0); Анастасия Гребенникова — 1, 2 / 1 (0, 0, 1); Анастасия Бехтерева — 1, 2 / 1 (0, 1, 0); Анна Крутихина — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» (Москва): Регина Мороз — 25, 95 / 189 (94, 76, 19); Анна Малова — 25, 86; Екатерина Косьяненко — 25, 75 / 34 (11, 7, 16); Анастасия Маркова — 24, 92 / 346 (286, 35, 25); Наталия Обмочаева — 24, 88 / 514 (445, 50, 19); Юлия Морозова — 23, 85 / 151 (71, 75, 5); Вера Ветрова — 23, 71 / 68 (24, 24, 20); Яна Щербань — 20, 72 / 252 (216, 14, 22); Ольга Фатеева — 20, 39 / 29 (24, 3, 2); Екатерина Третьякова — 15, 43; Наталья Назарова — 13, 36 / 24 (19, 0, 5); Валерия Гончарова — 10, 17 / 8 (8, 0, 0); Анна Лазарева — 8, 29 / 10 (0, 0, 10); Марина Марченко — 8, 28 / 93 (62, 21, 10); Мария Перепёлкина — 4, 9 / 11 (8, 3, 0). Главный тренер — Андрей Подкопаев.

 «Уралочка»-НТМК: Ксения Ильченко — 27, 98 / 395 (338, 42, 15); Ирина Заряжко — 27, 98 / 311 (213, 80, 18); Екатерина Романова — 27, 97 / 1 (1, 0, 0); Людмила Хабибуллина (Малофеева) — 27, 96 / 198 (136, 31, 31); Анна Матиенко — 26, 81 / 25 (4, 6, 15); Шинед Джек — 25, 92 / 288 (219, 54, 15); Дарья Писаренко — 25, 89 / 189 (150, 20, 19); Екатерина Русакова — 23, 63 / 35 (18, 6, 11); Валерия Сафонова — 18, 41 / 60 (41, 16, 3); Дария Островская — 13, 23 / 18 (17, 1, 0); Екатерина Воронова — 12, 22; Шеннон Томпсон — 6, 9 / 11 (9, 1, 1); Юмилка Руис — 4, 12 / 53 (43, 8, 2); Екатерина Макарчук — 4, 6 / 7 (3, 2, 2); Наталья Решетникова — 1, 1. Главный тренер — Николай Карполь.

 «Заречье-Одинцово»: Ольга Ефимова — 27, 106 / 52 (22, 12, 18); Ирина Фетисова — 27, 105 / 252 (151, 80, 21); Наталья Малых — 26, 104 / 472 (404, 45, 23); Вера Серебряникова — 26, 96 / 30 (9, 10, 11); Алла Галеева — 26, 91; Екатерина Ефимова — 26, 90 / 166 (102, 45, 19); Ирина Воронкова — 25, 99 / 299 (237, 36, 26); Марина Диброва — 25, 63 / 80 (60, 16, 4); Анастасия Бавыкина — 24, 94 / 348 (268, 52, 28); Екатерина Романенко — 24, 83; Лада Дергачёва — 18, 28 / 2 (0, 0, 2); Анастасия Барчук — 12, 33 / 41 (29, 7, 5); Юлия Меркулова — 11, 35 / 73 (53, 11, 9); Ангелина Сперскайте — 11, 23 / 11 (6, 2, 3); Екатерина Шкурихина — 2, 3 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Вадим Панков.

 «Динамо» (Краснодар): Ирина Филиштинская — 21, 46 / 20 (4, 6, 10); Светлана Крючкова — 20, 76; Фе Гарай — 19, 73 / 283 (228, 29, 26); Фабиола — 18, 70 / 60 (28, 20, 12); Юлия Подскальная — 18, 62 / 140 (85, 37, 18); Екатерина Кривец — 17, 43 / 93 (46, 34, 13); Александра Пасынкова — 17, 42 / 77 (58, 11, 8); Любовь Соколова — 16, 59 / 155 (137, 9, 9); Марина Марюхнич — 16, 43 / 40 (18, 18, 4); Татьяна Кошелева — 15, 61 / 325 (280, 27, 18); Росир Кальдерон Диас — 13, 36 / 150 (110, 21, 19); Наталья Дианская — 12, 47 / 116 (71, 40, 5); Мария Бибина — 5, 14; Яна Щербань — 2, 6 / 3 (3, 0, 0); Татьяна Юринская — 2, 4 / 12 (7, 2, 3). Главный тренер — Константин Ушаков.
    
 «Омичка»: Екатерина Орлова — 21, 84 / 245 (156, 69, 20); Маргарита Курило — 21, 76 / 231 (197, 18, 16); Юлия Кутюкова — 20, 78 / 293 (259, 14, 20); Марина Бабешина — 20, 75 / 84 (25, 31, 28); Елена Ирисова — 19, 74 / 182 (123, 48, 11); Виктория Кузякина — 18, 57; Дарья Талышева — 17, 58; Анастасия Корниенко — 16, 36 / 18 (9, 2, 7); Дарья Исаева — 15, 54 / 209 (162, 17, 30); Нэнси Каррильо — 11, 35 / 181 (144, 17, 20); Анастасия Шляховая — 11, 31 / 76 (60, 13, 3); Анна Макарова — 11, 27 / 49 (36, 11, 2); Валерия Шатунова — 7, 17 / 21 (15, 3, 3); Ольга Ефимова — 1, 3 / 5 (4, 1, 0); Дарья Бессоннова — 1, 3 / 5 (1, 0, 4); Марина Бондаренко — 1, 2 / 1 (1, 0, 0); Алёна Кириченко — 1, 1. Главный тренер — Зоран Терзич.

 «Протон»: Екатерина Енина — 21, 76 / 192 (126, 51, 15); Надежда Молосай — 21, 75 / 209 (168, 21, 20); Светлана Сурцева — 21, 74 / 69 (43, 16, 10); Ольга Сажина — 21, 71 / 155 (125, 26, 4); Евгения Ивашова — 20, 69 / 21 (11, 1, 9); Валерия Зайцева — 20, 67 / 124 (84, 28, 12); Нелли Алишева — 18, 63 / 227 (186, 23, 18); Виктория Лёвшина — 16, 60; Виктория Журбенко — 16, 33 / 40 (21, 13, 6); Мария Халецкая — 15, 34 / 76 (64, 7, 5); Елена Савкина — 14, 25 / 26 (21, 3, 2); Кристина Толстухина — 12, 27; Валерия Фадеева — 8, 12 / 4 (2, 0, 2); Ольга Фёдорова — 6, 14 / 11 (7, 2, 2); Елена Новик — 4, 10 / 4 (2, 0, 2); Юсидей Фромета — 3, 8 / 13 (9, 2, 2); Мария Брунцева — 1, 1. Главный тренер — Роман Кукушкин.

 «Автодор-Метар»: Анастасия Чёрная — 22, 78 / 293 (221, 44, 28); Алина Хасанова — 22, 78; Анна-Мириам Гансонре — 22, 77 / 164 (135, 18, 11); Юлия Ферулик — 21, 73 / 155 (110, 38, 7); Мария Ивонькина — 20, 66 / 147 (81, 51, 15); Марина Акулова — 20, 64 / 51 (24, 12, 15); Анна Климакова — 17, 50 / 83 (70, 8, 5); Вера Гниломёдова — 18, 30 / 1 (1, 0, 0); Анастасия Ануфриенко — 16, 37 / 14 (9, 3, 2); Анна Сотникова — 14, 48 / 152 (124, 20, 8); Елена Коваленко — 10, 23 / 8 (7, 0, 1); Ирина Климанова — 9, 27 / 9 (7, 1, 1); Елена Самойлова — 8, 20 / 23 (16, 6, 1); Екатерина Полякова — 2, 6 / 10 (8, 2, 0). Главный тренер — Дмитрий Дьяков.

 «Ленинградка»: Янелис Сантос — 21, 74 / 263 (201, 27, 35); Симона Риньери — 21, 74 / 240 (199, 22, 19); Екатерина Петрова — 21, 60 / 144 (127, 6, 11); Татьяна Щукина — 21, 60 / 119 (65, 41, 13); Наталья Непомнящих — 20, 69 / 46 (18, 22, 6); Елена Ткачёва — 18, 53 / 114 (93, 9, 12); Алина Звягина — 17, 44 / 44 (18, 16, 10); Екатерина Полякова — 16, 55 / 150 (88, 42, 20); Виктория Горбачёва — 15, 47; Мария Кашина — 14, 42; Дарья Россамахина — 13, 20 / 7 (1, 1, 5); Виктория Червова — 11, 11 / 3 (2, 0, 1); Мария Купчинская — 10, 30; Эляна Мерлина — 9, 16 / 7 (1, 3, 3); Елена Емельянова — 6, 14 / 16 (8, 3, 5); Ольга Букреева — 5, 6 / 13 (11, 2, 0); Виктория Боброва — 1, 1 / 1 (1, 0, 0); Ксения Юшкова — 1, 1. Главный тренер — Александр Кашин.

 «Воронеж»: Ксения Кравченко — 21, 65 / 151 (132, 12, 7); Надежда Мишина — 19, 61 / 101 (65, 28, 8); Мария Самойлова — 19, 57 / 155 (131, 11, 13); Олеся Шаравская — 19, 55 / 122 (102, 9, 11); Ирина Лукомская — 19, 51 / 26 (9, 8, 9); Любовь Пронина — 19, 45 / 101 (84, 9, 8); Ирина Алилуева — 18, 57; Светлана Суховерхова — 18, 44 / 80 (60, 9, 11); Дарья Немова — 17, 49; Наталья Фролова — 17, 42 / 70 (46, 20, 4); Татьяна Куликова — 17, 32 / 47 (29, 15, 3); Дарья Буркина — 16, 45 / 26 (8, 9, 9); Ольга Бирюкова — 16, 40 / 68 (54, 10, 4); Мария Брунцева — 12, 38 / 76 (46, 20, 10); Ольга Зубарева — 2, 2. Главный тренер — Левон Джагинян.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 4 октября 2014 года по 12 апреля 2015 года в четыре круга спаренных игр по разъездному календарю. По его итогам две сильнейшие команды — «Северянка» и «Сахалин» — получили право в следующем сезоне играть в Суперлиге, но обе отказались от повышения в классе. По итогам совещания руководства Всероссийской федерации волейбола возможность выступить в элитном дивизионе в сезона-2015/16 предоставлена «Енисею».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Соревнование проходило с 4 октября 2014 года по 18 апреля 2015 года. На предварительном этапе команды играли в 4 круга — в зоне «Центр» спаренными матчами по разъездному календарю, в зоне «Сибирь» по туровой системе. В первом полуфинале зоны «Центр» определились 4 команды, которые вместе с двумя сильнейшими коллективами зоны «Сибирь» разыграли путёвки в высшую лигу «А». О готовности выступать в подэлитном дивизионе объявили двое призёров высшей лиги «Б» — «Ярославна»-ТМЗ и «Индезит», а также «Хара Морин».

Трансляция чемпионата 
Домашние матчи «Омички» транслировались на «12 канале» (Омск), домашние матчи «Воронежа» — на «ТВ Губерния» (Воронеж). Центральные поединки чемпионата показывались в эфире спортивных каналов ВГТРК, трансляции всех матчей сезона были доступны на сайте Всероссийской федерации волейбола.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Новости, статистика, результаты матчей

2014 год в волейболе
2015 год в волейболе